Хонакапа има више значења:

 Хонакапа (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хонакапа (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику